Ghardaïa (stad), stad in Algerije
 Ghardaïa (provincie), provincie in Algerije